Cleasby kan syfta på:

 Cleasby, North Yorkshire - en ort i North Yorkshire, England
 Richard Cleasby (1797-1847), brittisk filolog